Сії́-Тія́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на північ від Парижа, 65 км на південь від Ам'єна, 13 км на південь від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 177 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 492,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сії-Тіяр на сайті французького Національного інституту географії
 Сії-Тіяр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сії-Тіяр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза